Der japanische Begriff Nigori ( in Kun-Lesung, „trüb“) steht für

 Nigori, Nigoriten oder Dakuten, , ein Diakritikum in japanischer Schrift, der zu einer „Trübung“ (Stimmhaftmachung) führt, siehe Japanische Schrift#Diakritika
 Nigori oder Nigorizake, , ein trüber, grob gefilterter, japanischer Reiswein, siehe Sake